Фёдоров-Давыдов — составная славянская фамилия, имеет женскую форму Фёдорова-Давыдова.
 Фёдоров-Давыдов, Александр Александрович (1875—1936) — детский писатель, редактор, издатель.
 Фёдоров-Давыдов, Алексей Александрович (1900—1969) — советский искусствовед, заслуженный деятель искусств РСФСР, член-корреспондент АХ СССР.
 Фёдоров-Давыдов, Герман Алексеевич (1931—2000) — российский историк, археолог, нумизмат и историк искусства.